Машинобудівна́ ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Машинобудівна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Машинобудівна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Машинобудівна вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Машинобудівна вулиця — вулиця в місті Маріуполь.
 Машинобудівна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Машинобудівна вулиця — вулиця в місті Харків.

Машинобудівна вулиця — вулиця в місті Вологда.
 Машинобудівна вулиця — вулиця в місті Калінінград.
 Машинобудівна вулиця — вулиця в місті Омськ.

Вулиці